Ferdinand Krackowizer ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Krackowizer (Archivar) (1844–1933), österreichischer Jurist, Landesarchivdirektor und Schriftsteller
 Ferdinand Krackowizer (Heimatforscher) (1851–1929), österreichischer Mediziner, Politiker und Heimatforscher